Обсерватория Сьерра-Невада — астрономическая обсерватория, основанная в 1981 году в горах Сьерра-Невада, Гранада, Испания. Руководство обсерваторией осуществляет Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA).

Инструменты обсерватории 
 1.5-м оптический телескоп
 0.9-м оптический телескоп
 0.6-м оптический телескоп
 0.36-м оптический телескоп
 30-м радиотелескоп

Направления исследований 
 Солнечная система
 Формирование, строение и эволюция звезд
 Формирование и эволюция галактик
 Космология

Основные достижения 
 Открыто как минимум 3 астероида в 2003 году, которые уже получили постоянное обозначение
 798 астрометрических измерений опубликовано с 2002 по 2011 года
 Независимое открытие Хаумеа

Известные сотрудники 
 :en:José Luis Ortiz Moreno — руководитель группы наблюдателей малых тел Солнечной системы

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Примечания

Ссылки 

 Старый сайт обсерватории
 Радиотелескоп

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Observatory Sierra Nevada»

Сьерра-Невада
Здания и сооружения, построенные в 1981 году
Гранада
Появились в 1981 году в Испании
1981 год в науке